Mike Hoffman (né en 1963) joueur de hockey sur glace canadien.
 Michael Hoffman (né en 1980) joueur de hockey sur glace américain.
 Michael Hoffman (né en 1989) joueur de hockey sur glace canadien.
 Mike Hoffman, illustrateur de fantasy.